Al Aarons (1932-2015), trompettiste de jazz américain ;
 Edward S. Aarons (1916-1975), écrivain américain de roman d’espionnage et de roman noir ;
 Leroy F. Aarons (1933-2004), journaliste américain ;
 Ruth Aarons (1910-1980), pongiste américaine ;
 Slim Aarons (1916-2006), photographe américain.

Aarons. est aussi l’abréviation en botanique associée à Aaron Aaronsohn.

Voir aussi